Эль-Ка́рак () — мухафаза на западе Иордании.
 Административный центр — Эль-Карак.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с мухафазой Мадаба, на северо-востоке с мухафазой Амман, на востоке с мухафазой Маан, на юге с мухафазой Эт-Тафила, на западе с Израилем по Мёртвому морю.

Административное деление 
Мухафаза разделена на 7 районов:

 Ayy
 Faqqu
 Al-Karak
 Al-Mazar al-Janubiyya
 Al-Mazra’a
 Al-Qasr
 Al-Safi

Примечания 

Мухафазы Иордании